Никола́й Никола́евич Каре́тников (28 июня 1930, Москва ― 9 октября 1994, там же) ― советский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993), один из крупнейших представителей отечественного послевоенного авангарда.

Биография 
Николай Каретников родился в интеллигентной семье: его отец, Николай Георгиевич Каретников — адъютант и помощник командира 1-го Сибирского полка, артист Московской оперетты, преподавал вокал; мать — Мария Петровна Гуревич (в первом браке Сухова) — пела в Большом театре, позже много лет работала в вокально-драматической части МХАТа, давая частные уроки пения; бабушка — оперная певица Мария Адриановна Дейша-Сионицкая, выступала в Императорской опере вместе с Фёдором Шаляпиным, автор популярной среди вокалистов книги «Пение в ощущениях». Учился в ЦМШ у Виссариона Шебалина и Татьяны Николаевой, у Шебалина продолжил своё образование в Московской консерватории, которую окончил по классу композиции в 1953 году. Неофициально брал уроки у Филиппа Гершковича, ученика Берга и Веберна.

1957 год становится переломным в жизни Каретникова. Приезд в Москву канадского пианиста Гленна Гульда, исполнившего сочинения Шёнберга и Берга, сделал Каретникова убежденным последователем Новой венской школы, преданность которой, в отличие от своих коллег, он сохранил на всю жизнь и на основе которой выработал свой собственный стиль. В этом же году Каретников приходит к православию и становится впоследствии прихожанином отца Александра Меня и крёстным отцом Александра Галича (1973).

Известность композитору принесли его ранние сочинения — оратория «Юлиус Фучик» (1953), балеты «Ванина Ванини» (1962) и «Геологи» (1964), поставленные в Большом театре Владимиром Василёвым и Натальей Касаткиной. Последующие произведения, написанные в технике европейского модернизма, подверглись жёсткой критике со стороны Союза композиторов и в течение многих лет не исполнялись. Независимая эстетическая, общественная и нравственная позиция Каретникова ещё больше отдалила его от ведущих течений музыкальной жизни СССР и композитор уходит в вынужденную и, одновременно, добровольную «внутреннюю эмиграцию»; он исключает из своего портфеля почти все произведения написанные до 1959 года и признаёт началом своего пути Третью Симфонию (1959).

С середины 1960-х до конца 1980-х годов Николай Каретников работает над двумя масштабными сценическими произведениями, ставшими наиболее полной характеристикой творческой личности композитора, ― операми «Тиль Уленшпигель» (1965—1985, либретто совместно с Павлом Лунгиным) и «Мистерия апостола Павла» (1970—1987, либретто совместно с Семёном Лунгиным под патронажем отца Александра Меня). «Тиль Уленшпигель», наполненный религиозной мистикой и политическими аллегориями, не мог быть поставлен на официальной сцене. В 1988 году удалось сделать студийную запись этой оперы для несостоявшегося в итоге телеспектакля Анатолия Эфроса. «Тиль Уленшпигель» увидел сцену только в 1993 году в , Германия. «Мистерия апостола Павла» была поставлена в Мариинском театре только в 2010 году.

При жизни музыка Каретникова исполнялась крайне редко. Не имея возможностей для публичного исполнения своих произведений, композитор активно пишет музыку для театральных постановок и кинофильмов (более 40 драматических спектаклей и 70 кино- и телефильмов), которые стали для него своеобразной музыкальной лабораторией. Среди широко известных ― «Скверный анекдот» (1965), «Бег» (1970) режиссёров А. Алова и В. Наумова, «Прощай, шпана замоскворецкая…» Александра Панкратова (1987), «Десять дней, которые потрясли мир» (1965, Театр на Таганке) Юрия Любимова, «Заговор Фиеско в Генуе» (1977, Малый театр) Л.Хейфица, «Тевье-молочник» (1985, Центральное ТВ) Сергея Евлахишвили и многие другие. В последние годы жизни композитор вновь обращается к инструментальной и духовной музыке, оставив после смерти Вторую камерную симфонию, оркестровку последней части которой по авторскому дирекциону завершил дирижёр Игорь Блажков.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

4-я симфония и балет «Геологи» 
4-я симфония задумывалась Каретниковым в 1962-м году как симфония-балет в технике серийной-додекафонии для постановки в Большом театре балета «Геологи». С усилением «заморозков» после визита Никиты Хрущева в Манеж в декабре 1962-го года стало очевидно, что подобное сочинение не пройдет худсовет Большого театра. В результате, Каретников заменил ее на ранее написанную им более конвенциальную «Драматическую поэму» для большого симфонического оркестра (1957), впоследствии исключенную им из своего композиторского портфеля, с добавленным небольших фрагментов из 4-й симфонии. Переработанные произведение легло на либретто постановщиков балета Владимира Василёва и Натальи Касаткиной по повести В. Д. Осипова «Неотправленное письмо» и одноименному фильму М. К. Калатозова 1959 года.

Память 
В 1990 году опубликована книга воспоминаний композитора «Темы с вариациями». Избранные новеллы из неё были впервые напечатаны в журналах «Огонёк» и «Юность» в 1988 году, вызвав неоднозначную реакцию общественности. Книга была переведена на французский и японский языки и издана в Париже (1990) и Токио (1996) издательством Éditions Horay.

В 1992 году режиссёр Вадим Зобин снимает документальный фильм «Профессия композитор» о работе композитора с дирижёром Романом Матсовым над записью 4-й симфонии Каретникова.

В 1997 году профессор Ростовской государственной консерватории А. Я. Селицкий публикует монографию о Каретникове «Николай Каретников. Выбор Судьбы: исследование». Книга переиздаётся издательством «Композитор» в 2011 году.

В 2011 году издательство Corpus переиздаёт книгу Каретникова «Темы с вариациями: Рассказы» в рамках серии Memoriа.

В мае 2020 года к 90-летию со дня рождения Каретникова издательство Ивана Лимбаха выпускает исправленное и дополненное издание «Тем с вариациями» с фотографиями из личного архива композитора и предисловием поэта, переводчика, богослова и филолога Ольги Седаковой. В сборник вошли две книги воспоминаний Каретникова: «Темы с вариациями» (1990) и «Готовность к бытию» (1992).

Оценка творчества 
Николай Каретников ― самобытный продолжатель традиций русской православной духовной музыки и одновременно, в течение 37 лет, убеждённый приверженец «классической» серийной додекафонии, на основе которой он выработал свой стиль. Он не отказывается от тональности там, где она оправдана конкретным замыслом, и интегрирует двенадцатитоновую технику с иными техниками музыкального письма. Ему удалось перешагнуть через экспериментальность языка нововенцев, органично сочетая принцип серийности с отечественной симфонической традицией. Каретников одним из первых в послевоенной отечественной музыке начал использовать додекафонию (конец 1950-х годов), а с середины 1960-х годов — полистилистику и эклектику как осознанный творческий метод (балет «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1964—1967), опера «Тиль Уленшпигель» (1965—1985). Музыка Каретникова преимущественно трагическая.

Основные сочинения 
Оперы
 «Тиль Уленшпигель» (1965—1985, Мировая премьера: октябрь 1993 года, , Германия)
 «Мистерия апостола Павла» (1970—1987, Мировая премьера в концертном исполнении: 5 августа 1995 года, Маркткирхе, Ганновер; Премьера в России в концертном исполнении: 22 июня 1996 года, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии; Мировая премьера: 14 апреля 2010 года, Концертный зал Мариинского театра, Санкт-Петербург)

Балеты
 «Ванина Ванини» (1960, постановка: 1962, Большой Театр)
«Геологи» (1959—1963, постановка: 1964, Большой Театр)
 «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1964—1967, мировая премьера: 1971, Ганновер, Опернхауз; премьера в Москве: «Волшебный Камзол», 1983, постановка В.Василёва и Н.Касаткиной, Кремлёвский Дворец Съездов)

Хоровые сочинения
 Восемь духовных песнопений для мужского хора. Памяти Бориса Пастернака (1969—1989)
Песнопения к святой католической мессе для пения с прихожанами (1991) 
 Шесть духовных песнопений для мужского хора (1992)

Оркестровые сочинения
 Симфония № 3 (1959)
 Симфония № 4 (1963)
 Концерт для духовых (1965)
 Камерная симфония (1968)
 Концерт для струнных (1992)
 Вторая камерная симфония (1994)

Камерные сочинения
 10 пьес, написанных в детстве. Для фортепиано (школьный репертуар) (1943—1946)
 Lento-variationen. Для фортепиано (1960)
 Соната для скрипки и фортепиано (1961)
 Струнный квартет (1963)
 Kleinenachtmusik. Квартет для флейты, кларнета, скрипки и виолончели (1969)
 Большая концертная пьеса для фортепиано (1970)
 Две пьесы для фортепиано (1978)
 Из Шолом-Алейхема. Сюита для ансамбля (1985)
 Квинтет для струнных и фортепиано (1991)

Музыка для театра и кино 
Музыка к кинофильмам

  — «Пастух». Мосфильм, реж. И. Бабич.
 1958 — «Ветер». Мосфильм. Реж. А. Алов и В. Наумов.
  — «Мир входящему». Мосфильм. Реж. А. Алов и В. Наумов.
  — «Лестница». Мосфильм. Реж. Э. Кеосаян.
 1962 — «Бей, барабан!» Мосфильм. Реж. А. Салтыков.
  — «Монета». Мосфильм. Реж. А. Алов и В. Наумов.
 1963 — «Конец и начало». Мосфильм. Реж. М. Захариас.
  — «Дочь Стратиона». Одесская к/с. Реж. В. Левин.
  — «Наш дом». Ленфильм. Реж. В. Пронин.
 1965 — «Письма». Мосфильм. Реж. С. Кулиш.
  — «Путешествие» (киноальманах) — новелла «Завтраки сорок третьего года». Мосфильм. Реж. И. Туманян.
 1966 — «Скверный анекдот». Мосфильм. Реж. А. Алов и В. Наумов.
  — «Первороссияне». Ленфильм. Реж. А. Иванов, Е. Шифферс.
 1967 — «Штрихи к портрету В. И. Ленина». Экран (Центральное ТВ). Реж. Л. Пчёлкин.
 1967 — «Письмо нашло адресата». ЦСДФ
  — «Переходный возраст». К/с им. М. Горького. Реж. Р. Викторов.
  — «Бег» (2 серии). Мосфильм. Реж. А. Алов и В. Наумов.
 1970 — «Дети». Мосфильм. Реж. В. Кузнецов, О. Никич.
  — «Там, вдали, за рекой». Реж. В. Маликов, В. Фейнберг.
 1971 — «Конец Любавиных» (рабочее название — «Хозяева»). Мосфильм. Реж. Л. Головня.
 1971 — «Светлая речка Вздвиженка». ТО «Экран». Реж. Ю. Игорев
 —— «На Севере, на Юге, на Востоке, на Западе». Мосфильм, реж. Е. Дзиган
  — «Чёрный караван». Туркменфильм. Реж. Ю. Борецкий.
  — «Легенда о Тиле» (4 серии). Мосфильм. Реж. А. Алов и В. Наумов.
  — «Встреча на далеком меридиане». Реж. С. Тарасов.
  — «Дорогие мои мальчишки!» Экран (Центральное ТВ). Реж. В. Зобин.
 1978 — «Лев Толстой — наш современник». ЦСДФ
  — «Белая тень». Реж. Е. Хринюк.
  — «Верой и правдой». Мосфильм. Реж. А. Смирнов.
  — «Голос». Ленфильм. Реж. И. Авербах.
 1982 — «Среди тысячи дорог». Одесская киностудия. Реж. В. Зобин.
  — «Вина лейтенанта Некрасова». Узбекфильм. Реж. Р. Батыров.
  — «Сестра моя Люся». Казахфильм. Реж. Е. Шинарбаев.
  — «К расследованию приступить» (совместно с И. Вигнерсом). К/с им. Довженко. Реж. А. Бендкендорф.
  — «Брод». Мосфильм. Реж. А. Добровольский и Г. Дульцев.
 1987 — «Прощай, шпана замоскворецкая…» Мосфильм. Реж. А. Панкратов.
  — «На помощь, братцы!» К/с им. Горького. Реж. И. Василёв.
 1988 — «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы» (совместно с М. Крутоярской). Мосфильм. Реж. М. Голдовская.
  — «Свой крест». Киностудия «Глобус». Реж. В. Лонской.
 1989 — «Закон». Мосфильм. Реж. В. Наумов.
  — «Бесконечность». Мосфильм. Реж. М. Хуциев.
 1990 — «Сделано в СССР». Фора-фильм. Реж. С.Тараховский и В. Шамшурин.
  — «Завтра». К/с Квадрат. Реж. А. Панкратов.
  — «Аксёнушка». Реж. А. Маркелов
  — «Мелкий бес» (совместно с А. Беляевым), посмертно. Мосфильм. Реж. Н. Досталь.

Музыка к мультфильмам
 1974 «Похождения Чичикова. Манилов». «Союзмультфильм». Реж. Б. Степанцев.
 1974 «Похождения Чичикова. Ноздрёв». «Союзмультфильм». Реж. Б. Степанцев.
 1975 «Садко богатый». «Союзмультфильм». Реж. Вадим Курчевский.
 1979 «Пер Гюнт». «Союзмультфильм». Реж. Вадим Курчевский.
 1982 «Рождение Геракла». «Союзтелефильм», Т/О «Экран». Реж. Ю. Калишер.
 1983 «Синичкин календарь». (4 части) «Союзтелефильм», Т/О «Экран». Реж. И. Гелашвили, Ю. Калишер.
 1985 «Рикэ-Хохолок». «Союзтелефильм», Т/О «Экран». Реж. М. Новогрудская.
 1989 «Золотые слова». Т/О «Экран». Реж. Ю. Калишер.
 «Крошка Цахес»

Музыка к драматическим спектаклям и телеспектаклям
 1957 «Когда горит сердце» (В. Гольдфельд по В. Кину). Малый театр. Реж. А. Гончаров.
 1959 «Карточный домик» (О. Стукалов-Погодин). Малый театр. Реж. Д. Вурос.
 1964 «Атомная станция» (Х. Лакснесс). Театр им. Пушкина.
 1964 «Большое волнение» (И. Дворецкий). Ленком. Реж. О. Ремез
 1965 «Десять дней, которые потрясли мир» (по Д. Риду). Театр на Таганке. Реж. Ю. Любимов.
 1965 «Герой фатерлянда» (Л. Кручковский). Малый театр. Реж. Д. Вурос.
 1969 «Мореход» (Е. Шанявский). Театр на Малой Бронной. Реж. К. Свинарский.
 1971 «Похождения солдата Швейка» (О. Ремез по Я. Гашеку). Театр им. Пушкина. Реж. О. Ремез.
 1971 «Тоот, другие и майор» (И. Эркель). Современник. Реж. А. Алов и В. Наумов.
 1972 «Человек и джентльмен» (Э. Де Филиппо). Театр им. Пушкина. Реж. О. Ремез.
 1972 «Поющие пески» (А. Штейн по Б. Лавренёву). Театр им. Моссовета. Реж. П. Штейн.
 1973 «Человек на своём месте» (В. Черных). Театр им. Маяковского. Реж. О. Ремез.
 1973 «Весенний день 30 апреля» (А. Зак, И. Кузнецов). ЦАТСА. Реж. П. Штейн.
 1974 «Пятнадцатая весна» (А. Зак, И. Кузнецов). ЦАТСА. Реж. П. Штейн.
 1974 «Бесприданница». Центральное ТВ. Реж. К. Худяков.
 1977 «Заговор Фиеско в Генуе» (Ф. Шиллер). Малый театр. Реж. Л. Хейфец.
 1979 «Король Лир» (В. Шекспир). Малый театр. Реж. Л. Хейфец.
 1980 «Нора» (Г. Ибсен). Центральное ТВ. Реж. И. Унгуряну.
 1980 «Человек на все времена» (Р. Болт). ЦАТСА. Реж. И. Унгуряну.
 1980 «Заговор Фиеско в Генуе» (Ф. Шиллер). Центральное ТВ. Реж. Л. Хейфец, Ф. Глямшин.
 1985 «Тевье-молочник» (Шолом-Алейхем). Центральное ТВ. Реж. С. Евлахишвили.
 1986 «Макбет» (В. Шекспир). ЦАТСА. Реж. И. Унгуряну.

Официальные записи 
 Le Chant du Monde, Russian Season LDC 288029/30. Nikolai Karetnikov: Till Eulenspiegel (Opera in 2 Acts) 2 CDs. Soviet State Cinema Orchestra; Conductors: Emin Khatchaturian/Valery Poliansky
 Le Chant du Monde, Russian Season LDC288070, Audio CD DDD. Karetnikov, Nikolai: Chamber Music. Performers: Oleg Kagan, Vladimir Skanavi, Vladimir Loukianov, Konstantin Komissarov, Alexander Petrov, Alexander Gothelf, and Yury Slessarev.
 Le Chant du Monde, Russian Season LDC 288012, Audio CD DDD. 20th Century Religious Singing in Moscow. Male choir by Valery Rybin. Nikolai Karetnikov «Eight Spirituals Songs», tracks No. 15 — 22.

Библиография 
 Каретников Н. Темы с вариациями. // Издательство Ивана Лимбаха. Спб., 2020

Литература 
 Тараканов М. Апология непризнания. // Журнал «Советская музыка», № 7 за 1990 год.
 Тараканов М. Драма непризнанного мастера. О творчестве Николая Каретникова // Музыка из Бывшего СССР. М., 1994. С. 112
 Раабен Л. Н. Николай Каретников, в сб.: О духовном ренессансе в русской музыке. СПб, 1998. Стр. 208―215.
 Баева А.А Поэтика жанра: Современная русская опера. М., 1999. С. 137
 Баева А.А Мистерия жизни Николая Каретникова // Люди и судьбы. XX век: Книга очерков. ― М., ОГИ, 2002. С. 174.
 Мариинский театр. Буклет к премьере постановки оперы Николая Каретникова «Мистерия апостола Павла». // Мариинский театр. СПб, 2010.
 Селицкий А. Николай Каретников: выбор судьбы // Издательство «Композитор». М., 2011.

Примечания

Ссылки 
 Профессия композитор, Николай Каретников. Документальный фильм, реж. Вадим Зобин, Т/О Экран, 1992.
 Советская музыка ― Михаил Тараканов. Апология непризнания.
 Каретников Николай Николаевич — animator.ru
 Радио Орфей ― Алексей Парин. Сегодня в опере. Николай Каретников — Мистерия апостола Павла
 Мариинский театр ― Мистерия апостола Павла
 Ъ-Газета ― Мистерия переросла в оргию
 Openspace.ru ― Николай Каретников. Темы с вариациями
 Timeout.ru ― Темы с вариациями
 Colta.ru ― Мария Степанова. Право на комедию
 Psychologies.ru ― Николай Каретников «Темы с вариациями»
 Thèmes avec variations. Editions Horay

Балетные композиторы СССР
Оперные композиторы России
Кинокомпозиторы СССР
Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Похороненные на Кунцевском кладбище